Кривцов, Павел:
 Кривцов, Павел Александрович (род. 1995) — российский борец вольного стиля.
 Кривцов, Павел Иванович (1806—1844) — дипломат, начальник русских художников, посылаемых Академией художеств за границу.